В одиночному розряді тенісного турніру Faber Grand Prix 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (фінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)

 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (півфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Faber Grand Prix